Hyūga – città del Giappone
 Hyūga – ex provincia del Giappone
 Hyūga – nave da battaglia giapponese
 Clan Hyuga – clan proveniente dal fumetto e serie animata Naruto